Bochen bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:

 Bochen (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bochen (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bochen (Halver), Ortsteil der Stadt Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Pochen